Любаєв — російське прізвище. Відомі носії:

 Любаєв Павло Кирилович — мордовський письменник, перекладач.
  — російський художник.

Російські прізвища